Деймах (, Deimachos) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Деймах (син на Нелей), убит от Херакъл
 Деймах, баща на Енарета, тъст на Еол
 Деймах от Трика в Тесалия, неговите синове придружават Херакъл в похода против Амазонките
 Деймах (син на Елеон), придружава Херакъл в похода към Троя